

Wydarzenia 

 Pizystrat został tyranem w Atenach (560 p.n.e.?)

Zmarli 
 Solon, polityk ateński (data sporna lub przybliżona) (ur. ok. 640 p.n.e.) (data sporna lub przybliżona).